Budki (Łódź)
 Budki (district Kraśnik) - Lublin
 Budki (district Lubartów) - Lublin
 Budki (district Łuków) - Lublin
 Budki (district Garwolin) - Mazovië
 Budki (district Przasnysz) - Mazovië
 Budki (district Szydłowiec) - Mazovië
 Budki (Pommeren)
 Budki (district Olecko) - Ermland-Mazurië
 Budki (district Elbląg) - Ermland-Mazurië
 Budki Petrykowskie - Mazovië
 Station Budki Nowe